Optimizacija web stranice (engleski: search engine optimization, skraćeno: SEO) za internet tražilice sastoji se od niza aktivnosti koje su usmjerene prema podizanju posjećenosti stranica s tražilica. Spomenuto se ostvaruje kroz poboljšanje mjesta na rezultatima pretraživanja za ciljane ključne riječi. Bolje mjesto određene web stranice na internet tražilicama za željene ključne riječi ostvaruje veći broj besplatnih posjeta i potencijalnih kupaca ili klijenata.

Google tražilica je najčešće korištena tražilica u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Zbog te činjenice se rasprave o optimizaciji web stranica usmjeruju na Googleov algoritam za pretragu, odnosno na to kako Google procjenjuje koja stranica će biti na prvom mjestu. Ne postoji jedan način kako će web stranica za određenu ključnu riječ postići prvo mjesto za navedeni upit. Postoje smjernice za poboljšanje rezultata na koje treba obratiti pažnju i koje će zasigurno pomoći pri boljem rangiranju na Google tražilici. 

Optimizaciju web stranice možemo podijeliti u dvije kategorije: unutarnja i vanjska optimizacija.

Optimiziranje web-lokacije može uključivati uređivanje njenog sadržaja, dodavanje sadržaja, izmjenu HTML-a i kodiranja povezana s korelacijom za određene ključne riječi. Pored toga uključuje i uklanjanje prepreka za aktivnosti indeksiranja tražilica, povratnih veza, ili ulaznih linkova, što je još jedna SEO taktika. Do svibnja 2015. mobilno pretraživanje je nadmašilo pretraživanje računala.

Kao internet marketing strategija, SEO razmatra i proučava kako tražilice rade, programirane algoritme koji određuju ponašanje tražilice, ono što ljudi traže, stvarne pojmove za pretraživanje ili ključne riječi koje ciljana publika unese u tražilice. SEO se izvodi jer će web-lokacija primiti više posjetitelja iz tražilice što je viša web-lokacija na stranici s rezultatima tražilice (SERP). Ti se posjetitelji zatim mogu pretvoriti u klijente.

SEO se razlikuje od lokalne optimizacije za tražilice u tome što je lokalna optimizacija usredotočena na optimizaciju poslovne prisutnosti tvrtke tako da će njezine web stranice biti prikazane na tražilicama kada korisnik unese lokalno pretraživanje svojih proizvoda ili usluga. Prva je umjesto toga više usmjerena na nacionalna ili međunarodna pretraživanja.

Unutarnja optimizacija (On page optimization) 
 
Unutarnja optimizacija uključuje sve radnje koje se vrše na vlastitoj web stranici kako bi bila bolje rangirana kod pretraživača. Točnije se odnosi na sva poboljšanja koje možete učiniti na vlastitoj web-stranici. Unutarnja optimizacija predstavlja prvi korak prije offsite optimizacije i oglašavanja web stranice. Unutarnja optimizacija ima nekoliko važnih elemenata, koji ukjučuju: ključne riječi, naslove, strukture linkova i optimizaciju slika. To znači da morate tražilicama olakšati pretraživanje vašeg sadržaja kako biste povećali šanse za prikazivanje svoje web-stranice u rezultatima tražilica (SERP).

Naziv domene 
Ključna riječ (odnosno popularna riječ koju ljudi upisuju u tražilicu) u nazivu domene može dosta doprinijeti poziciji na tražilicama. Google je potvrdio da njihov algoritam sadržava cca 200 faktora koji utječu na rangiranje web stranica. Dobro je imati lokaliziranu domenu ako je važno da se prikazuje na lokalnim pretraživanjima, što većini tvrtki je.

Ključne riječi su okosnica svakog sadržaja koja olakšava korisnicima da pronađu web stranicu, unaprjeđuje poziciju na tražilicama i povećava promet stranice. Prvi korak u svakoj optimizaciji je sastavljanje liste ključnih riječi koje ćete uključiti u svoj sadržaj na web stranici. Prilikom sastavljanja tekstova vodite računa o gustoći ključnih riječi (eng. keyword density) koja nam govori koliko puta se određena ključna riječ koristi unutar teksta.
Jedan od alata koji vam možete pomoći s određivanjem ključnih riječi je Google Keyword Planner, primarno namijenjen Google oglasima, no primjenjiv i za onsite optimizaciju. Keyword Planner pokazat će vam za svaku ključnu riječ koliko se u prosjeku mjesečno pretražuju i predložit će vam druge ključne riječi koje možete koristiti u kombinaciji s vašom ključnom riječi.

Hrvatske .hr domene se dijele u naplatne i besplatne.

Naslov stranice (page title)  
Naslov stranice, koji se nalazi u izvornom kodu vaše stranice unutar <title> taga i vrlo lako ga je provjeriti, je jako važan. Prikazuje se uglavnom u gornjem desnom uglu browsera. Ključna riječ koja se nalazi u tom naslovu mora jasno opisivati sadržaj same stranice. U protivnom će tražilice "smatrati" da se podmeću ključne riječi koje tu ne pripadaju samo da bi se stekla popularnost i zbog toga mogu degradirati ili izbaciti s pretraživanja. 

Naslovi stranica na web stranici predstavljaju informaciju na temelju koje tražilice određuju rezultate pretraživanja. Prema primjerima dobre prakse, naslov bi trebao sadržavati ključnu riječ koju koristite u tekstu i ne bi smio sadržavati više od 70 znakova.
Pokušajte naslove napisati tako da su privlačni, zanimljivi i relevantni u odnosu na sadržaj stranice i samim time napravili ste veliki pomak prema boljoj optimizaciji.

Struktura linka (page title)  
Nažalost, većina ljudi zanemaruje važnost strukture linkova. Osim što nam pomažu s rangiranjem na tražilicama, linkovi su vidljivi korisnicima i utječu na njihovo ponašanje. Dobra struktura linka sadrži kratki opis i ključnu riječ koja olakšava korisnicima i tražilicama razumijevanje sadržaja na stranici. Upravo zbog toga, razmislite kako da link na vašu stranicu učinite kratkim, jednostavnim i privlačnim što će vašim korisnicima omogućiti da ih lakše zapamte i potaknuti ih da kliknu na njih.

Kratki opis stranice (meta description) 
Meta description je kratki opis koji može doprinijeti poziciji, ali ne nužno. Taj opis uglavnom koristi tražilicama kako bi prezentirali određenu stranicu u pravom svjetlu. Zato taj opis često bude ispod URLa kod rezultata pretraživanja. Tražilice mogu postaviti i neki drugi opis uzet sa stranice ako to njihovi algoritmi zahtijevaju.

Naslov stranice (h1 tag) i podnaslovi stranice 
On predstavlja naslov unutar h1 taga koji bi se trebao nalaziti u gornjem dijelu stranice i jasno opisivati sadržaj. Naslov unutar h1 taga treba biti različit na svim stranicama. Poželjno je da postoji samo jedan naslov unutar h1 taga na stranici. Taj naslov mora biti obavezno napisan za korisnike stranice, a ne tražilice. Ipak, treba uzeti obzir i tražilice te po mogućnosti ubaciti neku od popularnih ključnih riječi koja vjerno opisuje sadržaj na stranici.
Kao vrlo važni SEO faktori koji se nalaze na stranici (engl. On site) ističu se naslovna oznaka (engl. Title tag) i meta opis (engl. Meta description). Ne propustite šansu da vas pronađu novi potencijalni klijenti samo zato što se niste pozabavili ovim pitanjem.
Mnoge tvrtke koje posjeduju web stranice ignoriraju važnost optimizacije naslovnih oznaka i meta opisa, pa tako na naslovnoj stranici imaju naslovnu oznaku „Naslovna – Ime tvrtke“, a meta opis obično uopće nije postavljen. Iz ovoga razloga gube priliku ostvariti nove poslove putem svoje web stranice.

Naslovne oznake, iako izuzetno važne u SEO optimizaciji, nisu jedini faktor koji utječe na pozicioniranje. Postoji više od 300 različitih faktora kojima je potrebno pridati pozornost, no o tome ćemo neki drugi put.
Naslovna oznaka može sadržavati maksimalno 600 piksela, što pretvoreno u znakove iznosi oko 65, a može biti nešto manje ili više od toga broja. Broj znakova nije fiksan, a razlog tomu je što neka slova zauzimaju više „prostora“, odnosno piksela od drugih (npr. slovo “i” i slovo “z” se razlikuju u prostoru, tj. pikselima koje zauzimaju). U tih 600 piksela potrebno je uključiti ključne riječi za koje želite da vas potencijalni klijenti pronađu. Same ključne riječi ne smiju biti nasumično nabacane. Primjerice, ako imate wellness centar, naslovne oznaka ne može biti “wellness, masaže, tretmani lica”. Potrebno je složiti naslovnu oznaku koja će imati smisla za Google, ali i za osobu koja pretražuje određeni pojam. Primjer za dobro posložene ključne riječi u ovome slučaju glasi ovako: “wellness centar za ljepotu i zdravlje u (dodati lokaciju)”. Lokacija ima veliku važnost pri optimizaciji naslovnih oznaka.

Sve naslovne oznake moraju biti jedinstvene i potrebno je izbjegavati ponavljanje. Važno je koristiti različite, opisne naslove za svaku podstranicu na web stranici. Na primjer, naslovljavanje svake podstranice na komercijalnoj stranici naslovnim oznakama “najbolji wellness centar” čini nemogućim za korisnike razlikovati jednu stranicu od druge.
Pri izradi naslovnih oznaka budite kreativni, istražite sve moguće ključne riječi (provjerite i sinonime određenih ključnih riječi) te uključite one koje imaju veći broj pretraživanja, a relevantne su sadržaju stranice.
Ako optimizirate ključne riječi i tekst za određeno pretraživanje, ali taj isti tekst ne prilagodite ključnim riječima, unatoč velikom broju posjeta web stranici imat ćete i veliku stopu napuštanja (engl. Bounce rate) što će dugoročno utjecati na vašu poziciju na Google tražilici.

Naslovi i podnaslovi zaista imaju odlučujući značaj za SEO optimizaciju web stranice i članaka na njoj. Naslovi i podnaslovi obilježeni su posebnim HTML oznakama – H1, H2, H3, H4, H5, H6. Treba napomenuti da svaka pojedinačna web stranica (članak, proizvod, itd.) na određenoj web lokaciji, može imati samo jedan H1 tag. Izuzetno je bitno voditi računa o tome.

H1 tagom redovito će biti označeni naslovi članka / stranica, dok će podnaslovi u tekstu biti označeni ostalim H ( skraćenica za ‘heading’ ) tagovima, i to prateći hijerarhijsku strukturu teme koja se u tekstu obrađuje. Također, izuzetno je bitno da ključne riječi za koje želite pozicionirati svoju web stranicu budu uključene, kako u H1 tag, tj. naslov, tako i u ostalim podnaslovima u tekstu. Naravno, ni ovdje ne treba pretjerivati.

Iako je ovo pravilo standard koji zahtijeva Google, svrha je zapravo poboljašnje korisničkog doživljaja, što je i logično – čitljivost teksta utječe na kvalitetu korisničkog doživljaja. 

S druge, krajnji korisnik će se duže zadržati na ispravno formatiranoj stranici ugodnog vizualnog izgleda, dok će stranice koje ostavljaju dojam gomile riječi nabacanih bez smisla i reda bez razmišljanja i bez duljeg zadržavanja napustiti. Što je još jedan od pokazatelja koji Google koristi prilikom pozicioniranja web stranica na Google-u.

Sadržaj stranice (content) 
Sadržaj treba biti originalan (ne nužno jedinstven) jer tražilice ne vole duple stranice. Treba biti bogat, zanimljiv, koristan i sadržavati ključne riječi. Ključne riječi se mogu naglasiti i strong tagom, ali se ne smije pretjerivati u tome.  Sve mora izgledati prirodno i čitljivo posjetiteljima.  Slike su isto tako važan dio optimizacije za tražilice, no u malo drugačijem smislu nego kao što objašnjavali u prošloj blog objavi.
SEO i slike povezane su kroz Image alt text (Image alternate text), odnosno tekst koji se pojavljuje na web stranici umjesto slike u slučaju da se dogodi pogreška prilikom učitavanja stranice ili ako je display ugašen.  Image alt text je još jedan odličan način da uključite ključnu riječ koja je vezana uz sadržaj stranice jer ne samo da povećava rank na tražilicama, nego pomaže da pozicionirate svoje slike u odnosu na pojedine ključne riječi. Pozicioniranje slika je odlična praksa kada želite svoj logo te slike proizvoda i usluga pozicionirati uz određene pojmove.

Uređivanje slika s alt i title tagovima  
Kad se dodaju slike na stranicu potrebno je upisati zamjenski tekst unutar alt taga i naslov slike unutar title taga. Ključnim riječima treba jasno opisati te slike. Na ovaj način slike će pomoći u pozicioniranju stranice, a isto tako se mogu samostalno pretraživati klikom na opciju slike koju imaju tražilice.

Navigacija (navigation menu) 
Navigacija na web stranici treba povezati sve stranice kako bi im posjetitelji mogli što lakše pristupiti. Također, potrebno je da poveznice u meniju sadrže ključne riječi koje jasno opisuju sadržaj. Važno je da do linkova s bitnim ključnim riječima posjetitelj može doći kroz svega jedan ili dva klika.

SEO optimizirani URLovi (SEO-friendly URLs) 
URL-ovi na stranici moraju biti čitki, što kraći i sadržavati ključne riječi. To se postiže s rewrite htaccess opcijama i CMS sustavom koji omogućava samostalno ažuriranje URLova; izbjegavati specijalne znakove među koje spadaju razmak i slova s dijakritičkim znakovima.

Redirekcija prilikom redizajna ili prelaska na novu stranicu 
Prilikom redizajna web stranice ili prelaska na novu koja uključuje izmjenu strukture URLova važno je napraviti redirekcije starih URLova na nove da bi se očuvao "link juice" i zadržali postojeći rankinzi kod web tražilica. To se izvodi putem 301 redirekcije.

Optimizacija za lokalne rezultate 
Osim same domene registrirane u zemlji, postoji niz faktora kojima se ostvaruju rezultati na određenoj lokaciji. To je optimizacija podataka o adresi, optimizacija web stranica za mobilne uređaje kao i pravilno postavljen Google My Business profil.

Vanjska optimizacija (Off page optimization) 

Vanjska optimizacija podrazumijava sve radnje koje se obavljaju izvan same domene koja se želi optimizirati, radi boljeg pozicioniranja u rezultatim pretraživanja za ciljane ključne riječi.

Izgradnja povjerenja i autoriteta  
Kod Google-a je nekad bio važan Page ranking koji je predstavljao mjerilo koliko povjerenje Google ima u neku web stranicu. Krajem 2013. godine Google je napravio zadnje osvježavanje PR i nakon toga objavio da više neće raditi osvježavanja koja će biti vidljiva javnosti, pa je page rank kao važan faktor prilikom web optimizacije prestao važiti početkom 2014. godine. Stručnjaci u web optimizaciji danas koriste MOZ faktore DA (domain authority) i PA (page authority) i prema tome određuju vrijednost svake pojedine stranice. Da bi se povećao online autoritet korisno je povezati se sa stranicama koje imaju vrlo visok online autoritet kao npr. Youtube, Twiter, Facebook, Linkedin, Wikipedia itd. Starost domene je, također, važan faktor u očima web tražilica prilikom određivanja autoritet. Ako se linkovi dijele sa stranicama u koje Google nema povjerenja, kao što su spamerske stranice, porno stranice, stranice s ilegalnim sadržajem i sl. onda dolazi do gubitka povjerenja, te mogućeg degradiranja ili čak izbacivanja s pretraživanja (black list-ovanja).

Popularnost povratnog linka stranice (backlink) 
Ako druge domene sa sadržajem koji je povezan sa sadržajem stranice koja se optimizira postave na svojoj stranici link na ciljanu stranicu, njoj raste popularnost i pozicija na tražilicama. Također, mogu se steći novi posjetitelji i preko stranica koje su postavile link (referral traffic). Kod Off page optimizacije ovo je jedna od najzahtijevnijih stavki i zahtijeva mnogo truda i rada. Linkovi ne smiju biti plaćeni oglasi, jer u većini slučajeva ističu nakon nekog vremena.

Tekst linka kod vanjskih linkova (anchor text)  
Važno je da povratni linkovi imaju anchor text odnosno ključnu riječ u linku koji vodi na željenu stranicu.

Cilj optimizacije je podići vidljivost stranice prilikom pretraživanja vodećih internet tražilica poput Googlea, Yahooa ili Binga na prirodan, a ne plaćeni način. Bolja pozicija donosi bolju posjećenost zato svi žele biti na prvoj stranici i na prvom mjestu. Važno je da optimizacija bude obavljena za popularne riječi koje ljudi upisuju u tražilice, ali isto tako je važno da te riječi imaju veze sa stranicom, odnosno da vjerno opisuju sadržaj na stranici.

Kao primjer dugoročne strategije, marketing na društvenim mrežama je odličan način za dovođenje novih korisnika na web stranicu. Ulaganje vremena u okupljanje zajednice korisnika koja će pratiti stranicu, podržavati i dijeliti njen sadržaj.

Društvene mreže omogućavaju kontroliranje sadržaja koji se objavljuje na web stranicama, a ako je sadržaj dobar, s vremenom će ga dijeliti i ostali korisnici. Postoje i slabi učinci dijeljenja linkova svugdje, jer offsite optimizacija ima i negativnih strana. Ako su linkovi postavljeni na web stranicama niske kvalitete, postoji mogućnost smanjivanja Google ranka ili čak dobivanja Google penala (eng. Google penalty).

Podizanje pozicije i vidljivosti web stranice putem optimizacije za tražilice svoje prave rezultate najčešće pokazuje šest do dvanaest mjeseci nakon samog procesa optimizacije.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Worst Practices in Search Engine Optimization perleybrook.umfk.maine.edu
 Seo optimizacija web stranice